

Patronyme 

 Angelo Sabino, humaniste italien de la Renaissance ;
 Giovanni Maria Sabino (1588-1649), compositeur et organiste italien ;
 Marius Ernest Sabino (1878-1961), maître verrier français ;
 Jefferson Sabino (né en 1982), athlète brésilien.

Toponyme 

 Collalto Sabino, une commune italienne du Latium ;
 Frasso Sabino, une commune italienne du Latium ;
 Longone Sabino, une commune italienne du Latium ;
 Monteleone Sabino, une commune italienne du Latium ;
 Montenero Sabino, une commune italienne du Latium ;
 Paganico Sabino, une commune italienne du Latium ;
 Sabino, une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo ;
 Varco Sabino, une commune italienne du Latium.

Autres 
 Sabino est une couleur de robe du cheval.
 Sabino est un steamer à passagers construit en 1908.
 Coppa San Sabino est une course cycliste.